Pretzsch può riferirsi a:
 Pretzsch – frazione del comune tedesco di Meineweh
 Pretzsch – frazione della città tedesca di Bad Schmiedeberg